Фекс — многозначное понятие:

 Фекс-ле-О-Клоше — коммуна во Франции.
 «Фекс» — греческое издательство.
 Фекс — персонаж романа-сказки «Незнайка на Луне».

См. также 

 Фикс